Сокологорное — топоним на Украине:

 Сокологорное — село в Геническом районе Херсонской области.
 Сокологорное — железнодорожная станция в Геническом районе Херсонской области.